Il toponimo Fântânele può riferirsi a diverse località della Romania:
Fântânele, comune del distretto di Arad
Fântânele, comune del distretto di Costanza
Fântânele, comune del distretto di Iași
Fântânele, comune del distretto di Mureș
Fântânele, comune del distretto di Prahova
Fântânele, comune del distretto di Suceava
Fântânele, comune del distretto di Teleorman